ГШ — аббревиатура:

 ГШ — генеральный штаб.
 ГШ — наименование пушечного вооружения разработчиков Грязева — Шипунова.
 ГШ-30-1
 ГШ-23
 ГШ-6-23
 ГШ — также наименование стрелкового оружия: ГШ-18 — самозарядный пистолет.
 ГШ — наименование гермошлемов в России (пример: ГШ-6).
 ГШ — Геологическая школа МГУ.
 ГШ (прежде Glintshake) — российская рок-группа.